Esistono più comuni francesi con questo nome

Quissac – Gard
Quissac – Lot